Шу́да () — река в Кировской области России, левый приток реки Иж.

Общие сведения 
Протекает в северо-восточном направлении по территории Яранского и Пижанского районов. Исток — юго-западнее деревни Кукодор. Впадает в реку Иж в 10 км от её устья по левому берегу. Длина — 42 км, площадь водосборного бассейна — 368 км².

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 16 км: река Тумшинка (лв)
 20 км: река Ирка (лв)
 река Кужерка (лв)
 30 км: река Бурданка (в водном реестре — река без названия, пр)
 река Нарда (лв)
 река Лагуновка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Камский
 Речной бассейн — Кама
 Речной подбассейн — Вятка
 Водохозяйственный участок — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль

Примечания

Топографические карты 
 
 

Бассейн Пижмы (приток Вятки)
Реки Яранского района
Реки Пижанского района